Коапа има више значења:

 Коапа (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Коапа (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Коапа (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Коапа (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику